Beresowa Hat (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Beresowa Hat (Nowhorod-Siwerskyj), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nowhorod-Siwerskyj
 Beresowa Hat (Schytomyr), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr